Ко́лобовское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Ленинского района Волгоградской области.

Административный центр — село Колобовка.

История 
Колобовщина (Растегаевка) — село Астраханской губернии, Царевского уезда, в 7 верстах от уездного города, при реке Ахтубе. Основано в 1833 г. и получило название по первому поселившемуся здесь крестьянину. 520 дворов, 3368 душ обоего пола (1686 мужчин и 1682 женщины), 1 церковь, 2 училища с 97 учащимися, 5 лавок, 14 ветряных мельниц, 3 кузницы, 1 питейное заведение. Несколько курганов, называемые "Мамаевскими"; предполагают, что здесь находилась некогда знаменитая столица Кипчакской орды, "Сарай". При разрытии, в 1858 г., курганов, в них найдена золотая чаша с арабской надписью. 

Современное Колобовское сельское поселение образовано 14 февраля 2005 года в соответствии с Законом Волгоградской области № 1004-ОД.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения

Сельские поселения Волгоградской области
Муниципальные образования Ленинского района Волгоградской области